

Pessoas
Morgan Freeman

Localidades

Freeman (Dakota do Sul)
Freeman (Missouri)

Outros
Freeman (álbum de Labyrinth)

Desambiguação